Heinrich XXVIII. Reuß, auch Heinrich 28., ist der Name folgender Personen:

* Heinrich XXVIII. Reuß zu Köstritz (1859–1924), Prinz zu Köstritz, nichtregierend
 Heinrich XXVIII. Reuß zu Ebersdorf jüngerer Linie (1726–1797), Graf zu Ebersdorf, nichtregierend